Danielle Jones (tennis) - Australisch tennisspeelster
 Danielle Jones (EastEnders) - karakter uit de Britse soap EastEnders